Die Wismilak International 2001 waren ein Damen-Tennis-Hartplatzturnier in Bali. Es war Teil der WTA Tour 2001 und fand vom 22. bis 30. September 2001 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2001
Tennisturnier in Nusa Dua